Le goulag est le nom générique des camps de travail forcé en URSS.
 Goulag (Gulag) est un téléfilm américain réalisé par Roger Young en 1985 ;
 Goulag est un film documentaire franco-russe réalisé par Hélène Châtelain et Iosif Pasternak en 2000 ;
 Le Goulag est une série de bande dessinée.

Le terme est également utilisé dans les titres de diverses œuvres :
 L'Archipel du Goulag, livre d'Alexandre Soljenitsyne publié en 1973 ;
 Ilsa, la tigresse du goulag (Ilsa, the Tigress of Siberia), film canadien réalisé par Jean LaFleur en 1977.

Le Goulag est un lieu redouté dans le jeu Call of Duty: Warzone.